Анна Курнікова і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Кара Блек і Олена Лиховцева виграли титул, перемігши у фіналі пару Квета Грдлічкова і Барбара Ріттнер з рахунком 6–2, 4–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кара Блек /  Олена Лиховцева (чемпіонки)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Магі Серна (чвертьфінал)
 Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (півфінал)
 Лізель Губер /  Лаура Монтальво (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Betty Barclay Cup 2001 Doubles Draw 

Тур WTA 2001
WTA Hamburg